Княжевское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Костромская область
 Княжевское сельское поселение — входит в Макарьевский район

Тюменская область
 Княжевское сельское поселение — входит в Тюменский район